Leskovec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Leskovets (distrikt i Bulgarien), Vratsa, Obsjtina Orjachovo,

Tjeckien 

 Leskovec nad Moravicí, ort, 
 Leskovec (ort i Tjeckien), Zlín, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar